Het tennistoernooi US Open werd in 1975 bij de vrouwen voor de 89e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Chris Evert won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als vierde geplaatste Australische Evonne Cawley met 5-7, 6-4 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Chris Evert (winnares)
  Virginia Wade (halve finale)
  Martina Navrátilová (halve finale)
  Evonne Cawley (finale)
  Margaret Court (kwartfinale)
  Olga Morozova (tweede ronde)
  Françoise Dürr (tweede ronde)
  Julie Heldman (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1975